Apted ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Apted (1941–2021), britischer Regisseur von Spiel- und Dokumentarfilmen
 Paul Apted (1967–2014), britischer Tontechniker